Benckendorff steht für:

 Benckendorff (Adelsgeschlecht), baltisches Adelsgeschlecht

Benckendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Iwanowitsch von Benckendorff (1749–1823), russischer General der Infanterie und Militärgouverneur von Riga
 Dorothea von Benckendorff, Geburtsname von Dorothea von Lieven (1785–1857), Ehefrau eines russischen Generals
 Gustav Hermann Christoph von Benckendorff (1815–1883), Großgrundbesitzer und Ritterschaftshauptmann der Estländischen Ritterschaft
 Hermann Johann von Benckendorff (1751–1800), Major in der Kaiserlich-russischen Armee und Kreismarschall in Estland
 Joachim Christoph Benckendorff (1605–1652), Jurist, kurbrandenburgischer Rat und Diplomat
 Johann Michael von Benckendorff (1720–1775), russischer Generalleutnant
 Konstantin von Benckendorff (1783/84–1828), russischer Diplomat
 Martin Benckendorff (1489–1575), Jurist und brandenburgischer Rat

 Peter Benckendorff (* 1943), deutscher Arzt und Fußballfunktionär

Siehe auch:
 Benckendorf
 Benkendorf
 Beneckendorff